Stéphanie Serre est une critique de cinéma française née le  à Montpellier et morte le  à Chamonix-Mont-Blanc.

Biographie 

Stéphanie Serre a écrit dans les revues de cinéma canadienne Hors-champ et italienne La furia umana. Elle fut pendant dix ans intervenante pour les dispositifs collège et lycéens au cinéma. Elle est considérée comme la plus importante spécialiste de l'œuvre de Marcel Hanoun pour qui elle a été actrice. Et plus largement du cinéma français des années 1970 (Marguerite Duras, Jean Eustache, Jean-Luc Godard, Guy Debord, etc.)

Filmographie 

 Cello de Marcel Hanoun, 2010 (actrice)
 Marcel Hanoun, chemin faisant, 2010, documentaire coréalisé avec Laurent Aït Benalla

Liens externes

Notes et références 

Critique française de cinéma
Naissance en mars 1973
Décès à 38 ans
Décès à Chamonix-Mont-Blanc
Décès en juillet 2011
Naissance à Montpelier